Фрекелтон — фамилия:

 Фрекелтон, Грант — американский художник в кино.
 Фрекелтон, Сьюзен (1848—1932) — американская художница.

См. также 
 Фреклен